Colonia Sarmiento puede referirse a:

 Colonia Sarmiento, localidad en la Provincia del Chubut, Argentina;
 Colonia Sarmiento, localidad en la Provincia de Formosa, Argentina.